Berschneider ist der Familienname folgender Personen:

 Gudrun Berschneider (* 1959), deutsche Architektin
 Johannes Berschneider (* 1952), deutscher Architekt